hrabstwo Liberty (ang. Liberty County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Liberty (ang. Liberty County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Liberty (ang. Liberty County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Liberty (ang. Liberty County) w USA, w stanie Teksas